Ифиге́ния — героиня древнегреческого эпоса.

 Литература
 «Ифигения» — драма немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте.
 «Ифигения» — трагедия французского драматурга Жана Расина.
 «Ифигения в Авлиде» — античная трагедия Еврипида.
 «Ифигения в Тавриде» — античная трагедия Еврипида.

 Музыка
 «Ифигения в Авлиде» — опера австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка 1774 года.
 «Ифигения в Тавриде» — опера австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка 1779 года.

 Кино
 «Ифигения» — фильм Михалиса Какоянниса 1977 года.

 Прочее
 (112) Ифигения — астероид.
 «Ифигения» — 22-пушечный парусный корвет Черноморского флота России.
 Ифигения (скала) — скала в Крыму.